Orawica (słow. Oravica) – dopływ Orawy
 Cicha Woda Orawska (słow. Oravica, Tichá voda) – źródłowy odcinek Orawicy